Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ricardo Schlachter e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Hugo Armando e Diego del Río 68-7, 6-4, 7-68.

Teste di serie 

 Hugo Armando /  Diego del Río (finale)
 Ricardo Schlachter /  Rogier Wassen (Campioni)

 Jaime Fillol /  Adrián García (semifinali)
 DefaultGustavo Marcaccio /  Patricio Rudi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2001